

События 
 Китай — Сунь Цюань провозглашает себя императором царства У, сделав своей столицей Учан, а затем Цзянье.
 В сражении при Цзяньвэе армия Чэн Ши (царство Шу) одерживает победу над войсками Го Хуая (царство Вэй), однако эта победа остаётся тактической и не приносит Шу территориальных приобретений. 
 Римская империя — консулы Марк Аврелий Север Александр и Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан.

Скончались 
 14 апреля — христианские мученики Валериан, Тибуртий и Максим (казнены; традиционная датировка).
 Чжао Юнь, китайский военачальник эпохи Троецарствия.

См. также 

 Список глав государств в 229 году

Примечания